Romanus Teller ist der Name folgender Personen:

* Romanus Teller (Jurist, 1607) (1607–1672), deutscher Jurist und Notar 
 Romanus Teller (Jurist, 1641) (1641–1691), deutscher Jurist und Assessor 
 Romanus Teller (Geistlicher) (1671–1721), deutscher Geistlicher,  Archidiakon in Leipzig
 Romanus Teller (Theologe) (1703–1750), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Romanus Teller (Jurist, 1732) (1732–1779), deutscher Jurist und Ratsherr in Leipzig